Anton Esterházy (1676-1722), graaf Esterházy
Anton I Esterházy (1738-1794), prins Esterházy